Фитохимия (от греч. фито- растение и -химия) — наука, занимающаяся изучением химического состава растений.

Задачи фитохимии – создание высокоэффективных лекарственных препаратов на основе веществ растительного происхождения и экологически чистых средств защиты растений. Другое направление - экологически чистые средства защиты растений.

Фитохимия часто как наука неразрывно связана с фармакогнозией, однако, по количеству и объему задач и целей эта наука несомненно самостоятельна.

Существует понятие «фитохимических групп веществ». Это группы химических соединений, которые являются основными химическими компонентами растений. В зависимости от них растения подразделяют на группы, содержащие:

 слизи (алтей, подорожник)
 эфирные масла (ромашка, анис)
 горечи (полынь, аир)
 кардиотонические гликозиды (наперстянка, строфант)
 сапонины (женьшень, каштан)
 флавоноиды (боярышник, липа)
 дубильные вещества (черника, дуб)
 алкалоиды (гармала, мак)
 витамины (шиповник, земляника)
 иные биологически активные вещества (тыква, лук)

См. также 
 Лекарственные растения
 Фармакогнозия
 Медицинская химия
 Фармацевтическая биология

Примечания

Литература

Видео 
 А. Г. Толстиков. «Фитохимия вчера, сегодня, завтра».  // Лекции из телецикла ACADEMIA. — Эфир 13—14 октября 2011 года. — Лекция № 1:  — Лекция № 2: . На телеканале «Культура».

Фармакогнозия